Pfingstfenster steht für:

 Pfingstfenster (Champeaux), das Pfingstfenster in der ehemaligen Stiftskirche Ste-Marie-Madeleine in der französischen Gemeinde Champeaux
 Pfingstfenster (Ploërmel), das Pfingstfenster in der katholischen Kirche St-Armel in der französischen Gemeinde Ploërmel